Kalbuadi ist der Nachname folgender Personen:

 Dading Kalbuadi (1931–1999), indonesischer General
 Francisco Kalbuadi Lay, osttimoresischer Politiker und Sportfunktionär